Sweets for my sweet (Pomus & Shuman) (1961), een lied geschreven door Doc Pomus en Mortimer Shuman en voor het eerst uitgebracht door The Drifters (vaak gecoverd)
 Sweets for My Sweet (Super Cat) (1963), een muziekalbum van Super Cat
 Sweets for yy sweet (The Sweet Inspirations) (1969), een muziekalbum van The Sweet Inspirations